Sezon 1961 był 31. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
20 goli – Kai Pahlman (Helsingin Palloseura)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1961 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii